Финал Кубка Шотландии по футболу 1984 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1983/84, в котором встречались клубы «Абердин» и «Селтик». Матч состоялся 19 мая 1984 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря голам игроков  Эрика Блэка и Марка Макги победу со счётом 2:1 праздновали футболисты «Абердина». Единственный мяч в составе «Селтика» провёл Пол Макстей.

Путь к финалу

«Абердин»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёты о матчах Кубка Шотландии сезона 1983/84 на Soccerbase.com

1984
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1984 году
События 19 мая
Май 1984 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1984 году